Verbaandert ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Verbaandert (1901–1974), belgischer Geophysiker
 Tim Verbaandert (* 2000), niederländischer Leichtathlet

Nach Jean Verbaandert ist benannt:
 (2265) Verbaandert, ein Asteroid